Varietas delectat (в переводе с лат. — «разнообразие доставляет удовольствие») — выражение из пролога ко второй книге «Басен» Федра, где римский баснописец говорит о том, что, обрабатывая многие сюжеты своего греческого предшественника Эзопа, основоположника жанра басни, он стремится сохранить в них дух автора, однако для разнообразия добавляет и нечто своё.
Похожая фраза по смыслу: Amant alterna Camenae — Камены (Музы) любят чередование.

Но я дух Эзопов сохранить хочу 
А если что и вставлю для того, чтоб слух
Порадовать речей разнообразием, — 
Прими читатель, это доброжелательно.

Примечания

Литература 

 Крылатые латинские выражения / Авт.-сост. Ю. С. Цыбульник. — М.: АСТ, Харьков, 2005. — 350, [2] с. — (Мировая классика).
 

Фразеологизмы
Латинские фразы и выражения